Sint-Brixiuskerk (Doornik)
Sint-Brixiuskerk (Etikhove)
Sint-Brixiuskerk (Hollogne-sur-Geer)
Sint-Brixiuskerk (Homburg)
Sint-Brixiuskerk (Marke)
Sint-Brixiuskerk (Nouvelles)
Sint-Brixiuskerk (Ooigem)
Sint-Brixiuskerk (Orroir)
Sint-Brixiuskerk (Schalkhoven)
Sint-Brixiuskerk (Schöppingen)
Sint-Brixiuskerk (Sint-Brixius-Rode)